Van der Pluijm is een Nederlandse familienaam, en kan verwijzen naar de volgende personen: 

 Jan van der Pluijm (1920 - 1988), Nederlands econoom en journalist
 Hans van der Pluijm (1949), Nederlands voetballer
 Cees van der Pluijm (1954), Nederlands dichter, schrijver en acteur
 Marvin van der Pluijm (voetballer) (1988), Nederlands voetballer
 Marvin van der Pluijm (wielrenner) (1979), Nederlands wielrenner
 Adèle van der Pluijm-Vrede (?), Curaçaos notaris en waarnemend gouverneur van Curaçao